

Prénom
 Armel, un nom propre d'origine bretonne, Armelle au féminin.
 Pour les prénommés Armel et Armelle, voir .

Patronyme 

 Aliette Armel, femme de lettres française ;
 Camille Armel, poétesse française ;
 Jocelyn Armel, sapeur ;
 Émile-Jean Armel-Beaufils dit Armel Beaufils, sculpteur français;
 Armel Le Cléac'h navigateur et skipper professionnel français.

Informatique
 Armel, un émulateur d'architecture ARM

Festival
 , un concours de chant dans le cadre d'un festival d'opéra en Hongrie